Benoni (Zuid-Afrika), een stad
de eerste naam van Benjamin (zoon van Jakob)
Benoni (roman), van de Noorse schrijver en Nobelprijswinnaar Knut Hamsun
Benoni (schaakopening)
Benoni Van der Gheynst 
Benoni Beheyt
Benoni (appel)